Хельмбах - река в Германии.
Хельмбах - населённый пункт в Германии.